Das Dameneinzel der US Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Martina Hingis. Das Finale gewann Lindsay Davenport, die sich in zwei Sätzen gegen Martina Hingis durchsetzen konnte.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1998